У турнірі команд другої ліги брали участь 44 команди, які були розділені на 3 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.
 — команди, переведені з іншої групи

У зв'язку з введенням турніру дублерів у вищій лізі команди «Дніпро-2» (Дніпропетровськ), «Кривбас-2» (Кривий Ріг), «Металург-2» (Донецьк), «Чорноморець-2» (Одеса) відмовилися від участі в чемпіонаті.

Перед початком сезону команда «Освіта» мала назву «Борекс-Борисфен», «Угольок» — «Вуглик».

28 грудня 2004 року команда ФК «Черкаси» змінила назву на «Дніпро».

29 березня 2005 року команда «Спартак-2» виключена зі змагань. У решті матчів команді зараховано технічні поразки −:+.

Група А

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Команда «Спартак-2» після першого кола знялася із змагань, а в решті матчів їй зараховано технічні поразки −:+.

Команда «Рава» з фінансових міркувань відмовилась від права виступів у першій лізі і замість неї це право надано команді «Енергетик».

Після закінчення сезону команда «Бершадь» зайняла місце вінницької «Ниви» в першій лізі.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група В

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Здобули путівки в першу лігу: «Енергетик» (Бурштин), «Кримтеплиця» (Молодіжне), «Геліос» (Харків).

Команда «Нива» (Вінниця) знялася із змагань у першій лізі до старту наступного чемпіонату, поступившись своїм місцем команді другої ліги ФК «Бершадь».

Позбавлені статусу професіоналів: «Ворскла-2» (Полтава), «Спартак-2» (Калуш), «Металіст-2» (Харків).

Другу лігу поповнили учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Єдність» (Плиски), учасники першого етапу аматорського чемпіонату України «Сокіл» (Бережани), «Хімік» (Красноперекопськ), «Кремінь» (Кременчук), а також: МФК «Житомир», «Ялос» (Ялта), «Кривбас-2» (Кривий Ріг), «Княжа» (Щасливе), «Житичі» (Житомир), ФК «Харків-2».

Посилання 
 Друга ліга 2004/2005, група А на офіційному сайті ФФУ (у календарі зазначені не всі результати матчів)
 Друга ліга 2004/2005, група Б на офіційному сайті ФФУ (у календарі зазначені не всі результати матчів)
 Друга ліга 2004/2005, група В на офіційному сайті ФФУ (у календарі зазначені не всі результати матчів)
 Друга ліга 2004/2005 на сайті Олексія Кобизєва
 Друга ліга 2004/2005 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2004/2005 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005: перша ліга
 Кубок України з футболу 2004—2005

2004 у футболі
2005 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
2004 в українському спорті
2005 в українському спорті